Парламентские выборы в Латвии (также выборы в Сейм, ) — процедура всеобщего, прямого и тайного голосования по определению 100 депутатов Сейма на ближайшие 4 года. В выборах могут участвовать все граждане Латвии, имеющие право голоса и достигшие на день выборов возраста 18 лет.

Порядок проведения 
Выборы проходят каждые четыре года (ранее — каждые 3 года). Выборы проходят в пяти избирательных округах (Рига, Видземе, Латгале, Земгале и Курземе) — избиратели, проживающие за рубежом, включаются в рижский избирательный округ.

Выборы в Сейм проходят в течение одного дня, как правило, в субботу. Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00. В отличие от выборов в самоуправления, любой избиратель может голосовать на любом избирательном участке в Латвии или за границей. Кроме того, возможно досрочное голосование в течение трёх дней до дня выборов. Досрочное голосование организовывается только на избирательные участках в городах и краях, где проживает не менее 7500 граждан, имеющих право голоса. Организовывается также голосование по месту жительства (для тех, кто по состоянию здоровья не может посетить участок, а также для тех, кто ухаживает за такими избирателями) и по почте (для избирателей за рубежом).

Для парламентских выборов в Латвии характерны раздробленность политических сил и феномен успеха вновь создаваемых партий, которые привлекают голоса разочаровавшихся избирателей.

Порядок выдвижения и голосования 
Голосование проводится по спискам кандидатов, один голос может быть отдан только за один список. Списки кандидатов в ЦИК подают зарегистрированные в Латвии партии или объединения партий. Кандидатом в депутаты Сейма может быть заявлен любой гражданин Латвии, которому на день выборов исполнился 21 год, если на него не распространяется какое-либо из ограничений, установленных Законом о выборах в Сейм.

От каждого избирательного округа избирается определённое количество депутатов, пропорциональное населению округа. В сумме в Сейм избираются 100 депутатов. Чтобы быть представленным в Сейме, список должен преодолеть 5-процентный барьер, то есть набрать не менее 5 процентов от общего числа поданных на выборах голосов. Таким образом, в любой фракции Сейма состоят не менее 5 депутатов.

Список 
 Выборы в Учредительное собрание (1920)
 Выборы в 1-й Сейм (1922)
 Выборы во 2-й Сейм (1925)
 Выборы в 3-й Сейм (1928)
 Выборы в 4-й Сейм (1931)
 Выборы в народный сейм
C 1944 по 1989 проводились выборы в Верховный совет Латвийской ССР
 Выборы в Верховный Совет Латвийской ССР (1990)

 Выборы в 5-й Сейм (1993)
 Выборы в 6-й Сейм (1995)
 Выборы в 7-й Сейм (1998)
 Выборы в 8-й Сейм (2002)
 Выборы в 9-й Сейм (2006)
 Выборы в 10-й Сейм (2010)
 Выборы в 11-й Сейм (2011)
 Выборы в 12-й Сейм (2014)
 Выборы в 13-й Сейм (2018)
 Выборы в 14-й Сейм (2022)
Следующие выборы в 15-й Сейм должны состояться осенью 2026 года.

Примечания 

Выборы в Латвии